Albers steht für:
 Albers (Familienname), der Familienname Albers. Für Namensherkunft und Bedeutung sowie Verbreitung und berühmte Namensträger siehe dort

Orte:
 Albers (Illinois), im Clinton County
 Albers (Bad Wurzach)

Sonstiges:
 Albers & Co, ein in den Bereichen Textil und Immobilien tätiges Schweizer Familienunternehmen
 Hermine-Albers-Preis, Deutscher Jugendhilfepreis
 The Josef & Anni Albers Foundation, Non-Profit-Organisation zur Förderung „der Offenbarung und des Sehens durch die Kunst“
 Albers Airport, Flughafen im Sedgwick County, Kansas
 Albers Branch, Fließgewässer im Fayette County, Texas
 Albers Wash, Fließgewässer im Coconino County, Arizona
 Albers Spring Mine, Mine im Beaverhead County, Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Albers Brothers Mill, in Tacoma, Washington, ID-Nr. 02000247
 Albers Brothers Milling Company, in Portland, Oregon, ID-Nr. 84000480
 Albert Albers Barn, in Bendena, Kansas, ID-Nr. 86003552

Siehe auch:
 Albers Slough
 Alberts
 Albertz
 Aalbers